Катапéтасма, катапета́сма ( — «занавес»), церковная заве́са в православных храмах — занавес за иконостасом, отделяющий царские врата и престол.

В ветхозаветные времена 
Катапетасма имеет образ завесы ( — «Паро́хет») в ветхозаветной скинии — позже в Иерусалимском храме. Там она отделяла «Святая святых» от святилища (). Согласно евангельским повествованиям, эта завеса раздралась надвое в момент крестной смерти Спасителя (; ; ). По образному толкованию святителя Прокла, архиепископа Константинопольского, не терпя страданий Христа, посвящённый Господу храм «разодрал от скорби ризу свою».

Устройство 
В зависимости от праздников и постов, катапетасма может быть разного цвета, чаще под цвет облачения священнослужителей. В самом центре на ней обязательно пришит матерчатый крест. Открытие и закрытие завесы во время богослужения осуществляется с помощью вервий с бахромой на концах.

Использование 

В православных храмах во время богослужений завеса то открывается, то закрывается, а иногда бывает лишь наполовину открытой. Часто вслед за завесой открывают и царские врата, при этом, как правило, зажигают дополнительный свет в храме. Каждое открытие и закрытие завесы имеет особенное аллегорическое значение.

В закрытом/затворённом состоянии завеса, обычно, находится, когда в храме отсутствует богослужение, или происходит только богослужение мирянским чином, а также во время совершения часов, малой вечерни, повечерия, полунощницы, заупокойной литии/панихиды/отпевания мирян, крещения, соборования, молебнов. В некоторые моменты завеса закрывается и на Литургии.

Завеса отверзается и остаётся в открытом положении во время вечерни, утрени, изобразительных, большей части Литургии, на некоторых молебнах, на венчаниях, отпеваниях священнослужителей, во время чтения Евангелия на часах, на Пасхальной седмице, при вхождении в алтарь патриарха и исхождения его из алтаря.

На Литургии преждеосвящённых Даров завеса может закрываться не вся, а только на половину — за южной створкой царских врат.

Литература 
 Завеса  // Православная богословская энциклопедия. — Т. 5. // Прил. к духовному журн. «Странник» за 1904 год.
 
 Никольский, К. Пособие к чтению церковного устава. — 1888.
 Плужников В. И. Термины российского архитектурного наследия. — М., 2011.

Церковная утварь
Устройство христианского храма
Алтари
Иконостас